Battering Ram — название альбомов ряда исполнителей:
 Battering Ram — пятый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Iron Savior, выпущенный 18 июня 2004 года.
 Battering Ram — двадцатый первый студийный альбом английской хеви-метал-группы Saxon, выпущенный 16 октября 2015 года.